Divergence je pojem označující odchýlení, odklon, vzájemné vzdalování, popř. vývoj, který vede ke oddalování, rozbíhání.

O daných vlastnostech, které se oddalují, říkáme, že divergují.

Objekty, procesy, vlastnosti apod., které se účastní divergence, označujeme jako divergentní (výjimečně též jako divergenční).

Opakem divergence je konvergence.

matematika
V matematice je divergence úzce spojena s pojmem limita.
 divergence (operátor)
 divergentní posloupnost
 divergentní řada
 divergentní integrál
Dále v matematice (ve vektorovém kalkulu) je divergence jistý operátor nad vektorovým polem

fyzika
 rozbíhavost světla laseru nebo paprsku (nebo ev. paprsků) jiného záření

lékařství
 rozbíhavost očních os

biologie
 divergence znaků v evoluční biologii vede ke vzniku nových druhů

lingvistika
 divergence (lingvistika) – rozrůzňování jazyků v jejich vývoji, např. vznik nových jazyků z původně jednotné praslovanštiny

programování
 v evolučním programování označuje, že charakteristiky vyvíjející se populace se s časem vzdalují od požadovaných vlastností

technika
 divergenční tryska – tryska upravená tak, aby z ní vycházející plyny unikaly velkou rychlostí

geologie
 divergence (geologie) – rozestup litosférických desek – viz desková tektonika, rift

kultura
 Divergence (kniha) – kniha spisovatelky Veronicy Rothové z roku 2012
 Divergence (film) – americký film z roku 2014 podle stejnojmenné knihy, režie Neil Burger